Ortaç ist der Familienname folgender Personen:
 Serdar Ortaç (* 1970), türkischer Popsänger
 Özgür Ortaç (* 2001), türkischer Fußballspieler